Joan de Grau i Ribó, noble baró de Toloriu (El Pont de Bar), conegut per ser un dels primers conquistadors que va arribar a Tenochtitlán al costat d'Hernán Cortés.
 Joan Grau (escultor) (1608-1685), escultor i arquitecte català.
 Joan Grau Gené (Reus, 1848 - 1924) Impressor i llibreter.
 Joan Grau i Vernis (Reus, 1818 - 1882) llibreter.
 Joan Baptista Grau i Vallespinós (Reus, 1832), religiós català.
 Joan Grau Ferrer (Reus 1835 - Argentona 1889), comerciant i polític, alcalde de Reus
 Joan Grau i Verdaguer (1932-2010), locutor de ràdio català.
 Joan Josep Grau i Folch (Amposta, 1952), economista i polític català.
 Joan Carles Grau Reinés (Inca, 1959), polític mallorquí.
 Joan Grau i Roca (Vic, 1959 - Barcelona, 2005), director de teatre català.